Bourne kan syfta på:

 Bourne shell –  en kommandotolk (skriptspråk) utvecklad av Stephen Bourne
 Jason Bourne - en romanfigur i böcker skrivna av Robert Ludlum

Geografi

Australien 

 Bourke Island, ö, Queensland,

Storbritannien 

 Bourne, Lincolnshire, ort,

USA 

 Bourne, Massachusetts, Massachusetts, Barnstable County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar